Het district Cossonay (Frans: District de Cossonay, Duits: Bezirk Cossonay) was tot 2008 een administratieve eenheid binnen het Zwitserse kanton Vaud.  Op 1 januari 2008 is het district opgeheven en opgegaan in het al bestaande district Morges en het nieuw opgerichte district Gros-de-Vaud.

De hoofdplaats was Cossonay. Het district was ondergedeeld in de cirkels (Frans: Cercle) La Sarraz, Cossonay, L'Isle en Sullens.
Het district bestond uit 32 gemeenten, had een oppervlakte van 198,21 km² en eind 2003 21.062 inwoners.

Voormalig district van Zwitserland
Geschiedenis van Vaud